SESI, ou Sesi, est un acronyme pouvant renvoyer à :
 La SESI - Société d'exploitation d'un service d'information, filiale de la société Canal +, détentrice des autorisations et concessions de diffusion accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour la chaîne de télévision française CNews (anciennement jusqu'en 2017 la chaîne I-Télé) ;
 SESI - Serviço Social da Indústria (Service Social de l'Industrie du Brésil), dont la mascotte est Sesinho ;
 Sesi-SP, une équipe de volley-ball féminin brésilienne, fondée en 2011 à São Paulo (SP) par le réseau SESI.

Homonymie